María Cristina de Austria es el nombre de distintas archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo y de su sucesora, la casa de Habsburgo-Lorena: 

 la archiduquesa María Cristina de Austria (1574-1621), princesa consorte de Transilvania;
 la archiduquesa María Cristina de Austria (1742-1798), duquesa de Teschen;
 la archiduquesa María Cristina de Austria (1858-1929), reina consorte y después regente de España;
 la archiduquesa María Cristina de Austria-Teschen (1879-1962), princesa hereditaria consorte de Salm-Salm.